Kročil je české příjmení, zastoupené především na jihu a jihovýchodě Moravy.

Významné osobnosti 
 Miloslav Kročil – divadelní herec a pedagog
 Vlastimil Kročil – 13. biskup českobudějovický
 Richard Kročil – bývalý první sólista baletu Národního divadla v Praze a nositel ceny Thálie

Reference 

Česká příjmení